Арлен Михайлович Кашкуре́вич (также Арсен; 15 сентября 1929, Минск — 26 августа 2013, Минск) — советский и белорусский художник-график, профессор,  народный художник Белорусской ССР (1991), Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1973), Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1972).

Графика: станковая, книжная, экслибрис.

Книжное искусство: оформленные книги неоднократно экспонировались на республиканских и международных выставках, участвовали в конкурсах и были отмечены высокими почетными наградами.

Биография 
Родился 15 сентября 1929 года в семье служащего. В Великую Отечественную войну находился в эвакуации в Саратове. В 1953 году окончил Минское художественное училище, затем продолжил обучение на отделении графики Белорусского государственного театрально-художественного института, где его учителями стали Л. Лейтман, В. Суховерхов, П. Любомудров, В. Цвирко, С. Герус. Дипломная работа — иллюстрации к роману исландского автора Халлдора Лакснесса «Атомная станция». С 1959 по 1969 преподавал в Белорусском государственном театрально-художественном институте. Член Союза художников СССР, Белорусского союза художников.

Участвует в художественных выставках с 1959 года.

 Государственная премия БССР (1972)
 народный художник БССР (1973)
Графические работы признаны как на постсоветском пространстве, так и за его пределами.

Скончался на 84-м году жизни 26 августа 2013 года, похоронен на Восточном кладбище в Минске.

Оформление книг 
 Ирина Масленицына, Николай Богодзяж «Беларусь далетапісная», издательство «Літаратура i мастацтва»

Примечания

См. также 
 Культура Белоруссии

Ссылки 
 Арлен Михайлович Кашкуревич
  Книжные выставки НББ
 Работы Арлена Кашкуревича 

Художники СССР
Художники Белоруссии
Выпускники Минского художественного училища
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Графики Белоруссии
Графики СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы